Wah-Wah ou Wah-wah peut désigner :

 Wah-wah est une onomatopée décrivant le son imitant des pleurs ou des ricanements;
 Wah-Wah est une chanson écrite par George Harrison sortie en 1970;
 Wah-Wah est un film réalisé par Richard E. Grant et sorti en 2005.